Џејмс Норман Бивер Млађи (; Ларами, 12. август 1950) амерички је глумац, књижевник и филмски историчар. Широј публици познат је по улози Бобија Сингера у серији Ловци на натприродно. Глумио је Витнија Елисворта у серији Дедвуд, за коју је добио позитивне критике и номинацију за награду Удружења филмских глумаца за најбољу глумачку поставу. Такође је глумио шерифа Шерлбија Парлоуа у серији Праведник. Своје мемоаре -{Life's That Way}- објавио је у априлу 2009.

Детињство и младост 
Бивер је рођен у Ларамију, у Вајомингу. Син је Дороти Адел (девојачко Крофорд) (1928—2019) и Џејмса Нормана Бивера (1924—2004), свештеника. Отац му је енглеског и француског порекла, док му је мајка черокијског, немачког и шкотског порекла.

Филмографија

Филм

Телевизија

Види још

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1950.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички књижевници